Ахме́д II (, ) () — 21-й султан Османской империи (1691—1695).

Биография 

Сын султана Ибрагима I Безумного и Хатидже Муаззез Султан, младший брат султанов Мехмеда IV и Сулеймана II. До вступления на престол более 40 лет провел в изоляции во дворце Топкапы (в т. н. «кафесе»).

В правление Ахмеда II неудачно для османов продолжалась война со Священной лигой. 19 августа 1691 г. османская армия была разгромлена в битве при Сланкамене имперскими войсками под командованием Людвига Баденского. В этом сражении погиб Великий визирь Фазыл Мустафа Кёпрюлю.

В тот период времени великим визирем стал Арабаджи Али-паша. На заседании имперского совета в Эдирне главный судья Румелии заявил, что Арабаджи Али следует немедленно ехать в Белград, чтобы там следить за приготовлениями к кампании 1692 года. Тот без особой охоты согласился, но у него ушло три или четыре месяца на то, чтобы туда добраться, поскольку его отъезд задержала начавшаяся зима. Поэтому Эдирне был объявлен местом зимовки армии и ее оперативной базой. Однако вскоре началась борьба за власть среди государственных чиновников. Жертвами этой борьбы стали великий визирь Арабаджи Али-паша, имущество которого конфисковали, а его самого отправили в ссылку на Родос, а также Амджазаде Хусейн-паша, которого срочно направили в район пролива Дарданеллы. Теперь передовой базой австрийцев на дунайском фронте стал Петроварадин, расположенный всего в нескольких переходах от Белграда, и высшему командованию османской армии было ясно, что в настоящий момент ни о каком наступлении на север и речи быть не может и что нужно сосредоточить свои усилия на том, чтобы удержать линию фронта на Дунае. В ноябре после того, как было принято решение временно прекратить дальнейшее восстановление и укрепление крепости Белград, армия вернулась в Эдирне.

Умер от водянки 6 февраля 1695 года

Семья 
 Жёны и наложницы
 Рабия-султан (ум. 3 января 1713)
 Шаесте-ханым (ум. 1710)

 Дети
 Шехзаде Ибрагим  (7 октября 1692 — 4 мая 1714; мать — Рабия-султан)
 Шехзаде Селим (7 октября 1692 — 15 мая 1693; мать — Рабия-султан)
 Асие-султан (ум. 24 августа 1694; мать — Рабия-султан)
 Атике-султан (родилась 21 октября 1694; мать — Шаесте-ханым)
 Хатидже-султан (мать — Шаесте-ханым)

Примечания

Ссылки 
 http://www.osmanli700.gen.tr/english/engindex.html
 http://www.theottomans.org/english/index.asp
 Uzunçarşılı, İsmail Hakkı (2003). Osmanlı Tarihi III. Cilt 1. Kısım: II. Selim'in Tahta Çıkışından 1699 Karlofça Andlaşmasına Kadar. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları. ISBN 975-16-0013-8.
 Sakaoğlu, Necdet (1999). Bu Mülkün Sultanları. İstanbul: Oğlak Yayınları. ISBN 875-329-299-6. say.200-209
 Kinross, Lord (1977). The Ottoman Centuries. İstanbul: Sander Kitabevi. ISBN 0-224-01379-8.
 Finkel, Caroline (2005). Osman's Dream: The Story of the Ottoman Empire, 1300-1923. New York: Basic Books. ISBN 978-0-465-02396-7.
 Michael Hochendlinger, Austria's Wars of Emergence: War, State and Society in the Habsburg Monarchy, 1683–1797 (London: Longman, 2003), 157–64.

Султаны Османской империи
Похороненные в мавзолее Сулеймана I